Sprattus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Girgensohn, 1846. Sprattus ingår i familjen sillfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sillfiskar
Sprattus